Иоганн II:
 Иоганн II (1237—1281) — маркграф Бранденбург-Штендальский.
 Иоганн II (ок. 1275—1322) — саксонский герцог из рода Асканиев.
 Иоганн II (1309—1357) — бургграф Нюрнберга из дома Гогенцоллернов.
 Иоганн II (ум. 1315) — граф Ольденбурга. Сын Христиана III и Ютты фон Бентхейм.
 Иоганн II (1341—1397) — герцог Баварско-Ландсхутский (1375—1392) и Баварско-Мюнхенский (1392—1397).
 Иоганн II (1423—1472) — граф Нассау-Саарбрюккена.
 Иоганн II (1458—1521) — герцог Клевский и граф Марка в 1481—1421 годах.
 Иоганн II (1840—1929) — князь Лихтенштейна, правивший с 1858 по 1929 годы.
 Иоганн II Нассауский (1360—1419) — архиепископ майнцский (с 1397 по 1419).
 Иоганн II Фехта — глава архиепархии Вармия с 1278 по 1285 год; рижский архиепископ с 1286 по 1294 год.  См. также 
 Иоганн I
 Иоганн III
 Иоганн IV
 Иоганн V
 Иоганн VI